Со́юз украи́нских филатели́стов и нумизма́тов (СУФН), реже Украи́нское филателисти́ческое и нумизмати́ческое о́бщество (, , сокращённо UPNS), — объединение украинских коллекционеров, проживающих за рубежом, включая США, Канаду, Австралию и другие страны, и на Украине. Ведёт своё начало с 1951 года.

История 
Союз был основан 25 февраля 1951 года в Нью-Йорке. Первоначально объединение носило название Союз украинских филателистов (), а с 1972 года — Союз украинских филателистов и нумизматов.

К 1980 году в Союзе состояли коллекционеры из десяти стран. В 1983 году численность Союза возросла до 300 человек из 15 стран. В 1980-х — 1990-х годах Союз открыл отделения в Канаде, Австралии и Украине и вошёл в ряд национальных филателистических организаций. В 1991 году Союз насчитывал 782 члена, включая 96 пожизненных и 6 почётных.

По случаю 50-летия СУФН почтовое ведомство Украины выпустило в 2001 году художественный маркированный конверт (№ 15). Его тираж — 350 тыс. экз., художник — Валерий Сёмин.

Председатели 
За годы существования СУФН его председателями были:
 Евгений Котик (Eugene Kotyk),
 Р. Мартынюк,
 Иван Свит (Ivan Svit),
 Л. Попович,
 Ю. Слюсарчук (с 1971; G. Slusarczuk) и др.

Деятельность 
Области филателистической специализации и интересов Союза охватывают почтовые марки Украинской народной республики (1918—1920), Западно-Украинской народной республики, Закарпатской Украины и оккупационных администраций. При этом к последним филателисты Союза относят украинские выпуски всех государств и военных администраций, существовавших на территории современной Украины: Австрии, Польши, Венгрии, Румынии, Германии, Российской империи и СССР. С 1992 года одним из главных направлений деятельности Союза стали почтовые марки независимой Украины.

Союз входит в Американское филателистическое общество, Совет филателистических организаций (, США), Королевское филателистическое общество Канады ().

СУФН издаёт полугодичный журнал «Ukrainian Philatelist» («Украинский филателист»), двухнедельный бюллетень «Trident Visnyk» («Вестник Трезуба»), справочники и монографии.

Союз проводит периодические национальные конференции и выставки «UKRAINPEX», которые обычно организуются в разных городах каждый год (или два). Союз также устраивает аукционы.

По состоянию на январь 2009 года, ежегодный членский взнос составляет $28 для коллекционеров США и Канады и $48 для жителей других стран. Членам Союза за умеренную плату оказывается услуга по филателистической экспертизе.

Руководство СУФН 
В 2008 году было избрано руководство Союза в следующем составе:
 президент — А. Мартынюк (A. Martyniuk);

 исполнительный вице-президент — Я. Калын (J. Kalyn);
 вице-президенты — Ингерт Кузич (США; Игорь Кузич-Березовский, Ingert (Ihor) J. Kuzych-Berezovsky), М. Стельмакович (Канада; M. Stelmacovich), Г. Федык (Австралия; George D. Fedyk), Г. фон Штейден (Европа; G. von Steiden), В. Фурман (Украина; V. Furman);
 секретарь-казначей — Ю. Слюсарчук;
 арбитражная комиссия — Б. Фессак (B. Fessak), Р. Мазяк (R. Maziak), Б. Сова (B. Sowa);
 контрольно-ревизионная комиссия — В. Явровский (V. Jaworsky), Дж. Дытюк (J. Dytiuk), М. Шулевский (M. Shulewsky).

Кроме того, на следующие должности были назначены:
 редактор «Вестника Трезуба» — Л. Онышкевич (L. Onyshkevych);
 редактор «Украинского филателиста» — Джон Робертс (John C. Roberts);
 украинский редактор «Украинского филателиста» — А. Малыцкий (A. Malycky);
 заместители редактора «Украинского филателиста» — И. Кузич, Г. Федык и В. Забияка (Val Zabijaka);
 эксперт — Я. Ткачук (J. Tkachuk);
 ответственные по связям в Западном полушарии — П. Спивак (P. Spiwak), в Восточном полушарии — В. Забияка.

Награды СУФН 
Союз украинских филателистов и нумизматов является официальным спонсором престижного приза имени Георгия Нарбута, который ежегодно вручается за лучший дизайн украинской марки, выпущенной в предыдущем году. Приз учредил в 1992 году директор Союза Ингерт Кузич, известный филателистический писатель, редактор и участник выставок.

Лучшие члены Союза награждаются премиями Юлиана Максимчука («Julian G. Maksymczuk Award»), Уэсли Капара («Wesley Capar Award»), Евгения Котика («Eugene Kotyk Award»), Андрея Солчаника («Andrij D. Solczanyk Award») и Степана Рыхтицкого («Stepan L. Rychtycky Award»), а также званием почётного члена СУФН.

Примечания

См. также 
 История почты и почтовых марок Украины
 Союз филателистов Украины
 Ukrainian Philatelist

Литература 
 Енциклопедія українознавства: В 10 т. / Головний редактор Володимир Кубійович. — Париж, Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989.

Ссылки 
 Официальный сайт Союза украинских филателистов и нумизматов (США) 
 Сайт отделения СУФН в Детройте 
 Страница с информацией о СУФН на сайте «Ukrainian Stamps» Романа Олиника (Roman Olynyk; США) 

Филателистические организации
Почтовые марки Украины
Организации, основанные в 1951 году
Нумизматические общества